Эмил Рихтер (, 14 января 1894, Прага — 16 марта 1971, там же) — чехословацкий шахматист, международный мастер (1951).

Чемпион Чехословакии 1948 г. Бронзовый призер чемпионата Чехословакии 1933 г.

Победитель турнира чехословацких мастеров 1945 г.

В составе сборной Чехословакии участник неофициальной шахматной олимпиады 1936 г. и нескольких международных матчей.

До Второй мировой войны активно участвовал в турнирах, проводившихся на территории Чехословакии (в первую очередь, мемориалах В. Каутского). В послевоенные годы принял участие в ряде сильных по составу международных турниров.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Личная карточка Эмила Рихтера на сайте 365chess.com
 Личная карточка Эмила Рихтера на сайте OlimpBase.org

Шахматисты Чехословакии
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам
Родившиеся в Праге
Умершие в Праге